Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Berkeley (Berkeley County) :
 comté de Berkeley (Caroline du Sud),
 comté de Berkeley (Virginie-Occidentale).